

Carriera

Club 
Il 31 gennaio 2020 si è trasferito allo Stoccarda. Ha debuttato il 5 febbraio in DFB-Pokal contro il Bayer Leverkusen.

Il 1º settembre 2022 viene ceduto in prestito al Blackburn.

Nazionale 
Nato in Inghilterra, ha origini congolesi. Ha giocato per varie selezioni giovanili inglesi.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 19 novembre 2021.

Note

Collegamenti esterni